Dollfus ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Dollfus (1858–1921), französischer Zoologe
 Audouin Dollfus (1924–2010), französischer Astronom, nach ihm benannt der Asteroid (2451) Dollfus 
 Charles Dollfus (1827–1913), französischer Autor
 Daniel Dollfus-Ausset (1797–1870), Textilfabrikant und Gletscherforscher
 Gustave Frédéric Dollfus (1850–1931), französischer Geologe und Paläontologe
 Jean Dollfus (1800–1887) elsässischer Fabrikbesitzer, Reichstagsmitglied
 Jean Gaspard Dollfus (1812–1889), Ingenieur, gründete mit Ludwig Sander die Sander'sche Maschinenfabrik in Augsburg
 Maurice Dollfus (1883–1972), französischer Geschäftsmann, Leiter von Ford France und Matford
 Olivier Dollfus (1931–2005), französischer Geograph
 Ruggero Dollfus (1876–1948), Schweizer Politiker

Dollfus ist der Name von
 (2451) Dollfus, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Dollfuss